Уюни:
 Уюни (город) — город в Боливии.
 Уюни (солончак) — высохшее соляное озеро в Боливии.